Комисса́рово () — село в Ольховатской сельской общине Купянского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321484013. Население по переписи 2001 г. составляет 86 (43/43 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Комиссарово находится в 2 км от села Пепельное, в 3 км от села Потихоново.

История 
 Дата основания - до 1860 года. Хутор Комисаров входил в приход Покровской церкви в селе Рубленом, о чем есть записи в метрических книгах.
 В 2016 году название села не было "декоммунизировано".
 До 17 июля 2020 года село входило в Ольховатский сельский совет, Великобурлукский район, Харьковская область.

Экономика 
 В селе при СССР была молочно-товарная ферма.

Объекты социальной сферы 
 Школа.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Великобурлукского района
Населённые пункты Купянского района